Die 9. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft fand vom 10. Juli bis 17. Juli 2004 in Bad Tölz, Deutschland statt.

Teilnehmer

Vorrunde Top-Division

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Vorrunde Division I

Gruppe C 

Tabelle

Gruppe D 

Tabelle

Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B 

Österreich und Slowenien verbleiben in der Top Division, Großbritannien und Brasilien in der Division I.

Play-Offs Top Division

Auszeichnungen 
Bester Torhüter:  Ari Loustarinen
Bester Verteidiger:  Ernie Hartlieb
Bester Stürmer:  Dejan Matejic

Play-Offs Division I

Auszeichnungen 
Bester Torhüter:  Rodrigo Santos
Bester Verteidiger:  Mark Thomas
Bester Stürmer:  John Dolan

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Bad Tölz